Troglodyt (altgriechisch „Höhlenbewohner“) steht für:

 Höhlenmensch (veraltet)
 Angehöriger des Volks der Troglodyten
 ein Mitglied der Landsmannschaft Troglodytia Kiel

in zoologischen Namen:
 Pan troglodytes, die Primatenart Gemeiner Schimpanse
 die Gattung Troglodytes aus der Familie der Zaunkönige (Troglodytidae)
 Troglodytes troglodytes, der Zaunkönig

Siehe auch: